

Presentación previa 
Constant Lestienne fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Simone Bolelli.

Stefano Travaglia derrotó en la final a Marco Cecchinato.

Cabezas de serie 

  Norbert Gombos (Segunda ronda)
  Adam Pavlásek (Semifinales)
  Alessandro Giannessi (Baja)
  Roberto Carballés Baena (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Rubén Ramírez Hidalgo ''(Segunda ronda)
  Lukáš Rosol ''(Segunda ronda)
  Jan Šátral ''(Primera ronda)
  Marco Cecchinato ''(Finalista)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Ostrava 2017